

Левський () — село в Варненській області. Входить до складу общини Суворово.
 Левський () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Панагюриште.
 Левський () — місто в Плевенській області. Входить до складу общини Левський.
 Левський () — община в Плевенській області.